Thizay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Thizay (Indre)
 Thizay (Indre-et-Loire)